Le terme radioscopie est formé à partir du préfixe radio- (du latin radius : « rayon »), et du suffixe -scope (du grec ancien σκοπέω, skopéô : « observer »). 
Il désigne :

 une émission culturelle radiophonique : Radioscopie (émission de radio)
 une technique d'imagerie médicale ou industrielle : Radioscopie (médecine)